Галька:
 Галька — окатанные горные породы.
 Галька — река в Псковской области России, приток Уды.
 «» — опера Станислава Монюшко (1854).